Moto X — смартфон, представленный в США компанией Motorola Mobility. Поступил в продажу в конце августа 2013 года по рекомендованной розничной цене в 200/250 долларов (16/32 ГБ) с контрактом на два года от одного из пяти крупнейших сотовых операторов США. Moto X является первым устройством, полностью разработанным со времени приобретения Google в мае 2013 года. Кроме того, Moto X - первый смартфон, собираемый в США. Смартфоны производятся в здании бывшей фабрики Nokia в Форт-Уэрте, штат Техас. Аппарат оснащён 4,7 дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1280 х 720 пикселей (720p HD). Moto X работает на платформе Motorola X8 (на базе Qualcomm Snapdragon S4 Pro, с двумя ядрами Krait 300 частотой 1,7 ГГц и четырьмя ядрами графического процессора Adreno 320 частотой 400 МГц, одно ядро отведено под обработку естественных языковых команд и ещё одно под контекстную обработку), и включает 2 ГБ оперативной памяти.

Особенности 
Перед покупкой пользователь на сайте Motorola выбирает следующие параметры устройства:
 Цвет передней панели (белый или черный)
 Цвет задней панели (доступно 18 цветов)
 Цвет кнопок и ободка камеры (доступно 7 цветов)
 Обои
Кроме того, можно выбрать деревянную заднюю панель (доступно 4 варианта).

Особенностью устройства является управление голосом и включение приложения камеры встряхиванием.

Технические характеристики

Аппаратная часть

Размеры 
 129 x 65 x 11 мм
 вес - 130 г

Платформа 
Использована платформа Motorola X8 Mobile Computing System на Qualcomm Snapdragon S4 Pro MSM8960T (8 ядер):
 центральный процессор (CPU) - Krait 300 (1700 МГц, 2 ядра)
 графический процессор (GPU) - Adreno 320 WUXGA (400 МГц, 4 ядра)
 natural language processor (1 ядро)
 contextual computing processor (1 ядро)

Память 
 оперативная - 2 ГБ
 постоянная - 16, 32 или 64 ГБ
 разъём для карты памяти не предусмотрен
 50 ГБ на два года в облачном сервисе Google Drive

Аккумулятор 
Литий-полимерный (Li-Pol) встроенный аккумулятор, без возможности замены:
 ёмкость 2200 mAh
 до 13 часов в режиме разговора
 до 24 часов в смешанном режиме

Экран 
Установлен ёмкостный AMOLED дисплей с технологией multitouch и защитным стеклом Gorilla Glass 3:
 720 x 1280 пикселей
 диагональ 4.7 дюйма
 316 ppi
 16.7 миллионов цветов

Камеры 
Фронтальная камера (на передней панели в верхнем правом углу):
 2.1 мегапикселя с автофокусом
 Запись видео разрешением до 1080p
Основная камера (на задней панели сверху в центре):
 10.5 мегапикселей с автофокусом
 Запись видео разрешением 1080p (30 fps, технология Clear Pixel RGBC)
 LED (светодиодная) вспышка под камерой
 четырех-кратный цифровой зум
 панорамные снимки
 фокусировка по касанию
 slow motion video
 быстрое включение встряхиванием

Модули связи 
Connectivity:
 4G - LTE (различные стандарты, в зависимости от модификаций, включая российский LTE2600 (XT1058)
 3G - UMTS / WCDMA / HSPA / EVDO (различные стандарты, в зависимости от модификаций)
 2G - GSM / EDGE / GPRS
 Wi-Fi 802.11 b, g, n, a, ac (mobile hotspot capability, miracast capability)
 Bluetooth 4.0 (HSP 1.2, BPP 1.2, A2DP 1.2, AVRC 1.4, HFP 1.6, OPP, FTP, PBA, DUN, HID, PAN, MAP, HTP, HRP)
 NFC
 USB 2.0

Диапазоны используемых частот (МГц):
 NFC 13 / 14
 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
 WCDMA 850 / 1700† / 1900
 LTE 700 / 850† / 1700 / 1900
 Bluetooth 2400 / 2500
 Wi-Fi 2500 / 5000
† - не все модели (зависит от модификации модулей 3G и 4G)

По состоянию на ноябрь 2013 года для 5 операторов связи в США выпускаются следующие модели с различающимися модулями 3G и 4G:
 XT1053 для T-Mobile USA, GSM Developer Edition 32Gb
 XT1055 для U.S. Cellular
 XT1056 для Sprint, Republic Wireless
 XT1058 для AT&T Mobility
 XT1060 для Verizon Wireless, CDMA Developer Edition

Европейская версия XT1052 (Германия, Великобритания) полностью совместима с российскими частотами 4G/LTE.

Используемый тем или иным оператором стандарт связи 3 и 4 поколения и, соответственно, совместимость с сетью другого оператора связи, в которой будет использоваться смартфон, например, при роуминге необходимо проверять заранее.

Определение местоположения 
 гироскопический датчик
 GPS + ГЛОНАСС в одном модуле
 eCompass
 использование технологии a-GPS

Разъёмы 
 nano-SIM
 micro-USB (зарядка, передача данных)
 3.5 мм TRS jack (подключение гарнитуры, наушников, колонок)

Программная часть

Операционная система 
Установлена операционная система Android 4.2.2 Jelly Bean, отличительной чертой которой от оригинальной версии является то, что одно ядро, а именно natural language processor, выделено под службу Google Now, которая постоянно находится в ожидании голосовой команды, начинающийся с кодовой фразы "Ok, Google now...", после которой начинается её распознавание и выполнение.

В феврале 2014 года стартовали продажи в Европе. Европейская версия отличалась предустановленной версией прошивки 4.4.2.

C последним официальным обновлением прошивки распространяется Android Lollipop 5.1.

Кодеки 
 аудио: AAC, AAC+, AAC+ Enhanced, AMR NB, AMR WB, MIDI, MP3, PCM, WAV, WMA (v2, v7, v8, v9, v10), FLAC, QCELP, EVRC, OGG/Vorbis
 видео: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1, VP8

Примечания

Обзоры 
 Смартфон Moto X представлен официально на ixbt.com
 Made in USA. Motorola и Google представили суперсмартфон Moto X в статье Корреспондент.net

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Moto-X 
 Moto-X 

Мобильные телефоны Motorola
Смартфоны Motorola
Motorola